4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (1948-2022) – denominazione della Commissione Difesa del Senato della Repubblica nelle legislature dalla I alla XVIII della Repubblica Italiana
4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (2022-in corso) – denominazione della Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica a partire dalla XIX legislatura della Repubblica Italiana